Cascina Graziosa ima više značenja:
 Cascina Graziosa, Milano
 Cascina Graziosa, Novara